Балакла́ва:
 Балаклава — населённый пункт в составе Севастополя.
  — город в Австралии.
  — пригород Мельбурна.
 Балаклава — головной убор.
 Балаклава — военно-морской музейный комплекс.

См. также 
 Балаклавская бухта
 Балаклавский район
 Балаклавское сражение
 Балаклея